Jean-Pierre Schénardi (1937-2004), homme politique français ;
 Lydia Schénardi (1952-2020), femme politique française.